Chaotic Nation — седьмой студийный альбом финской готик-метал группы Entwine, выпущенный 2 октября 2015 года на звукозаписывающем лейбле Spinefarm Records.

Список композиций

Участники записи

Состав группы 
 Мика Тауриайнен () — вокал.
 Яани Кяхкёнен () — соло-гитара.
 Том Миккола () — гитара.
 Йони Миеттинен () — бас-гитара.
 Аксу Хантту () — ударные.

Позиции в чартах

Примечания 

Альбомы 2015 года
Альбомы готик-метала
Альбомы Финляндии
Альбомы Spinefarm Records

Альбомы Entwine
Альбомы на английском языке